Josse Van Heupen, Belgisch politicus
 Jozef Van Heupen, Belgisch syndicalist en politicus